„Flora” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine i Regia Marina:
 „Flora” – duński okręt podwodny typu Rota z okresu międzywojennego
 „Flora” (P538) – włoska korweta typu Gabbiano z okresu II wojny światowej
 „Flora” (F346) – duńska korweta typu Bellona z lat 50. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Flora” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy włoskich okrętów